De wereldkampioenschappen wielrennen 2017 werden van 17 tot en met 24 september 2017 georganiseerd in het Noorse Bergen. Er stonden twaalf wedstrijden op het programma en het parcours was  heuvelachtig.

Programma

Resultaten

Ploegentijdrit

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Externe links 
   Officiële website

2017
Wielrennen 2017
Wereldkampioenschap
Wielerwedstrijd in Noorwegen
Sport in Bergen (Noorwegen)